Coliadinae es una de las cuatro subfamilias de mariposas que componen la familia Pieridae, se reconocen 18 géneros con al menos 180 especies.

Diversidad 

La subfamilia Coliadinae está representada en todas las grandes biorregiones. El mayor número de especies se encuentra en la región Paleártica, con 52 especies, seguido de la región Neotropical, con 46.

Taxonomía y Sistemática 

El nombre Coliadinae se deriva de la propuesta original de Swainson. Actualmente se reconocen 18 géneros sustentados principalmente en diferencias de la inervación de las alas y las estructuras genitales, y respaldados por análisis filogenéticos basados en características morfológicas y moleculares. Sin embargo al menos tres grupos requieren un estudio más detallado de sus relaciones: el clado de Eurema sensu lato, el clado de Phoebis sensu lato y el género Colias.

Referencias